Горбово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Заднесельского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Томашское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Томашский сельсовет.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Заднего по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Коняевское, Лысухино, Антропиха.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района